Мартель (Мартел, Мартелл, Martel, Martell, Marteel):

Фамилия 
 Мартель, Диего (1948—2021) — испанский пловец.
 Мартель, Жиффар (1889—1958) — английский генерал.
 Мартель, Карл Герман (1906—1966) — немецкий актёр.
 Мартель, Кристиан (род. 1932) — французская киноактриса, Мисс Вселенная 1953.
 Мартель, Лукресия (род. 1966) — аргентинская кинорежиссёр.
 Мартел, Марк (род. 1976) — канадский певец и музыкант.
 Мартель, Оливье (род. 1969) — бельгийский снукерный рефери.
 Мартель, Оскар (1848—1924) — канадский скрипач.
 Мартель, Тьерри де (1876—1940) — французский нейрохирург.
 Мартель, Эдуард Альфред (1859—1938) — французский географ, основоположник спелеологии.
 Мартел, Янн (род. 1963) — канадский писатель.
 Мартелл, Джейден (род. 2003) — американский актёр.

Также
 Жанна Мари Нэнси де Мартель (1899—1979) — французская шахматистка.
 Карл Мартелл (688—741) — франкский майордом.
 Карл Мартелл Анжуйский (1271—1295) — король Венгрии.

Топоним 
  — французская коммуна в департаменте Ло, регион Окситания, Франция.

См. также 
 Martell (коньяк) — французский коньячный дом.
 Martel (ракета) — англо-французская управляемая ракета класса «воздух—поверхность».
 Мартелло (коммуна) (; ) — коммуна в Южном Тироле, Италия.